(en français Le jeune Siegfried) était un projet d'opéra de Richard Wagner dont les premières ébauches remontent à l'année 1851. Il devait initialement préfacer une autre œuvre : Siegfrieds Tod. Il fut réformé en 1852 pour devenir Siegfried troisième journée de L'Anneau du Nibelung.

Der Ring des Nibelungen